Jméno a příjmení Alexandr Rjazancev má více nositelů:
 Alexandr Rjazancev (fotbalista) (* 1986) – ruský fotbalista
 Alexandr Rjazancev (lední hokejista) (* 1980) – ruský lední hokejista
 Alexandr Rjazancev (šachista) (* 1985) – ruský šachista